SU est un sigle exploité dans différents domaines :
 Union soviétique,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .su
 groupe Spécial Unitaire, une structure algébrique très prisée dans le modèle standard de la physique
 suffrage universel
Sûreté Urbaine, pour désigner une Brigade de sûreté urbaine.
 Parti des retraités, un parti politique de Croatie
 Siam University, l'université Siam, une université privée thaïlandaise

SU est un code, qui signifie :
 .su, un nom de domaine pour « Soviet Union »  administré par le registre russe RU Center
 le soundanais (langue parlée en Indonésie) selon la norme ISO 639 des codes de langues
 Aeroflot, selon le code AITA des compagnies aériennes
 Égypte, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 Soudan, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Uruguay, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports

Su est un patronyme chinois :
 Su Boyu qi, poétesse chinoise du 
 Su Hui, poétesse chinoise du 
 Su Manshu (1894-1918), écrivain chinois
 Su Qing (1914 ou 1917-1982), écrivaine chinoise
 Su Shi (1036-1101), ou Su Dongpo, artiste chinois

Su peut faire référence à :
 un prénom germanique féminin,
 Shou, dieu égyptien personnification de l'air,
 Soukhoï, une abréviation du fabricant d'avions russe, 
 su, une commande Unix permettant de changer d'utilisateur,
 Su-, un terme de respect placé en tête de noms de personnes en Indonésie,
 Su, un terme basque désignant le feu.

Code
Unix